Athletics World Cup 2018 – zawody drużyn narodowych, nieoficjalnie nazywane mianem „pucharu świata”
 Puchar Interkontynentalny w Lekkoatletyce 2018 – zawody drużyn kontynentalnych, będące następcą organizowanego przez IAAF w latach 1997–2006 pucharu świata